Crenuchidae é uma família de peixes actinopterígeos pertencentes à ordem Characiformes.

Géneros
Contém os seguintes géneros:
 Ammocryptocharax
 Characidium
 Crenuchus
 Elachocharax
 Geryichthys
 Klausewitzia
 Leptocharacidium
 Melanocharacidium
 Microcharacidium
 Odontocharacidium
 Poecilocharax
 Skiotocharax

Referências

Characiformes